Ляки () — посёлок городского типа в Лякском административно-территориальном округе Агдашского района Азербайджана.

Этимология  
Название происходит от огузского племени ляк.

Примечательно, что село с таким же названием существует и в Татарстане.

История 

По данным на 1856 год Ляки являлось селом Агдашского магала, население которого обозначалось как татары-сунниты то есть азербайджанцы, с разговорным языком азербайджанским (в источнике татарским).

В 1883 на территории Арешского уезда была открыта новая станция железной дороги, названная «Ляки» в честь крупного населенного пункта, на территории которого располагалось.

В том же году посёлок при станции Ляки стал местопребыванием пристава I участка Арешского уезда Елизаветпольской губернии.

Посёлок при станции Ляки в 1913 году согласно административно-территориальному делению Елизаветпольской губернии относилось к Лякскому сельскому обществу Арешского уезда.

В Кавказском календаре от 1912 года отмечается татарское (азербайджанское) село Ляки с населением 1669 тыс. человек.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР поселок относился к дайре Ляки Геокчайского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Лякский поселковый совет в Агдашском районе Азербайджанской ССР.

В 1938 году посёлку Ляки присвоен статус посёлка городского типа, в том же году начато строительство хлопкоочистительного завода.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года пгт Ляки входило в Лякский поселковый совет Агдашского района Азербайджанской ССР.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Лякского административно-территориального округа был учрежден Лякский муниципалитет Агдашского района.

География 
Ляки расположены на берегу реки Турианчай.

Посёлок находится в 11 км от райцентра Агдаш и в 256 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Ляки.

Ляки находятся на высоте 20 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население занимается сельским хозяйством и производством.

Известные уроженцы 
 Тофик Масум оглы Касумов — министр иностранных дел Азербайджана (1992-1993).
 Фаик Насир оглы Бахшалиев — председатель исполкомов Мингечаурского городского (1991-1992) и Агдашского районного (1993-1996) Совета народных депутатов.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +15,0 °C. В селе семиаридный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ пгт располагалась птицефабрика.

В 1908 году в посёлке открыт завод по производству хлопкового масла, в конце 1930-х открыт хлопкоочистительный завод, а в 1975 году построен завод оцинкованной посуды. В Ляки также расположены завод удобрений, база нефтепродуктов, пункт приема зерна, средняя школа, дом культуры, библиотека, больница, амбулатория, электроподстанция, ресторан, почтовое отделение, мечеть, два детских сада, музыкальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Агдашского района
Посёлки городского типа Азербайджана